Carl Hellström kan syfta på:
 Carl Hellström (konstnär) (1841-1916), en svensk konstnär
 Carl Hellström (seglare) (1864-1962), svensk seglare
 Carl Hellström (filosof) (1892-1932), svensk filosof